Таврі́йське (до 1945 року — Карт-Казак, ) — село Красноперекопського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на півночі району.